Die 1. fotbalová liga 1984/85 war die 54. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 28. August 1984 und endete am 19. Juni 1985.

Meister wurde Sparta ČKD Prag. Sparta und Bohemians gingen punktgleich in den letzten Spieltag. Da beide Teams ihre letzten Spiele verloren, blieb der Meistertitel bei Sparta.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1984/85
Fußballsaison 1984/85